Kuisma ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Kuisma (* 1978), finnischer nordischer Kombinierer
 Martti Kuisma (* 1970), finnischer Basketballspieler
 Väinö Kuisma (* 1934), finnischer Speerwerfer